Ińsko (plaats), plaats in Polen
 Ińsko (gemeente), gemeente in Polen